Chalinolobus — рід кажанів родини лиликових (Vespertilionidae), клас ссавців (Mammalia). Типовий вид: Chalinolobus tuberculatus.

Видовий склад 
 Chalinolobus dwyeri
 Chalinolobus gouldii
 Chalinolobus morio
 Chalinolobus neocaledonicus
 Chalinolobus nigrogriseus
 Chalinolobus picatus
 Chalinolobus tuberculatus

Джерела 
 Don E. Wilson & DeeAnn M. Reeder (editors). 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed) 
 Вебсайт МСОП 
 

Лиликові
Роди ссавців